Stati Uniti d'America
 Graceville – città della Contea di Jackson, Florida
 Graceville – città della Contea di Big Stone, Minnesota